Морган Климчук (, 2 березня 1995, Реджайна, Саскачеван) — канадський хокеїст, лівий нападник. Гравець команди ЗХЛ «Реджайна Петс». Переможець Меморіалу Івана Глінки 2012-го року. Золотий медаліст юніорського чемпіонату світу з хокею 2013-го року.

Влітку 2013-го на драфті НХЛ був обраний у першому раунді під загальним номером 28 командою «Калгарі Флеймс».

Статистика 

 Останнє оновлення: 16 серпня 2014 року

Джерела 
 Сторінка на eliteprospects 

Уродженці Реджайни
Канадські хокеїсти
Задрафтовані «Калгарі Флеймс»